Кваутемок Карденас има више значења:

 Кваутемок Карденас, Медио Пулмон (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кваутемок Карденас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кваутемок Карденас, Ел Гвајабо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику